|-
| 138901 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138902 - || || 28 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138903 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138904 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138905 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138906 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138907 - || || 29 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138908 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138909 - || || 18 de desembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138910 - || || 22 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138911 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138912 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138913 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138914 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138915 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138916 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138917 - || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138918 - || || 3 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138919 - || || 3 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138920 - || || 15 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138921 - || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138922 - || || 3 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138923 - || || 3 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138924 - || || 3 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138925 - || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138926 - || 2001 BA || 16 de gener de 2001 | Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138927 - || 2001 BR || 17 de gener de 2001 | Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138928 - || || 16 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138929 - || || 16 de gener de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 138930 - || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138931 - || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138932 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138933 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138934 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138935 - || || 20 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138936 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138937 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138938 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138939 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138940 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138941 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138942 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138943 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138944 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138945 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138946 - || || 19 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138947 - || || 23 de gener de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 138948 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138949 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138950 - || || 31 de gener de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 138951 - || || 29 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138952 - || || 29 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138953 - || || 31 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138954 - || || 28 de gener de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 138955 - || || 29 de gener de 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 138956 - || || 24 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138957 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138958 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138959 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138960 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138961 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138962 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138963 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138964 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138965 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138966 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138967 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138968 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138969 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138970 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138971 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138972 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138973 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138974 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138975 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138976 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138977 - || || 5 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138978 - || || 12 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138979 - || || 14 de febrer de 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 138980 - || || 14 de febrer de 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 138981 - || || 13 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138982 - || || 2 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 138983 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138984 - || || 16 de febrer de 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 138985 - || || 16 de febrer de 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 138986 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138987 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138988 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138989 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138990 - || || 16 de febrer de 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 138991 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138992 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138993 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138994 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138995 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138996 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138997 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138998 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 138999 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139000 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

8